Associazione Sportiva Messina (1945-1946), che ha partecipato alla Serie C 1945-1946
Associazione Sportiva Messina (1993-1999), attiva dal 1993 al 1999, nelle stagioni dal 1993-1994 al 1995-1996 massima squadra cittadina